Берстеле () — топоним Латвии:
 Берстеле — река, левый приток Ислице;
 Берстеле — населённый пункт в Бауском крае;
 Берстеле — одно из названий реки Бирзтала.